Epiek
 Epos